HMS Royalist ha sido el nombre utilizado por 6 buques de la Royal Navy:

 , (18 cañones).  construido en 1807 en Sandwich, fue un balandro-bergantín de clase Cruizer  activo durante las Guerra napoleónicas. Fue vendido en 1819.  
 , construido en Portsmouth en el año 1823, fue un pequeño balandro-bergantín  de clase clae Cherokee, fue vendido en 1838. 
 , ex Mary Gordon, adquirido en China en 1841, 6 cañones. Convertido en pontón en 1856. 
 , botado en 1883, fue una corbeta de clase Satellite.
 , botado en 1915, fue un crucero ligero de clase Arethusa que sirvió durante la Primera Guerra Mundial.
  fue un crucero ligero de clase Bellona.

Véase también
Royalist

Nombres de buques británicos